Großfürstin Xenija von Russland (, wiss. Transliteration ; *  in Sankt Petersburg, Russland; † 20. April 1960 in London) war eine russische Großfürstin und die ältere der beiden Schwestern Zar Nikolaus’ II. von Russland.

Leben 
Xenija Alexandrowna Romanowa wurde als viertes der sechs Kinder des Zaren Alexander III. und seiner Frau Marija Fjodorowna, im Anitschkow-Palais in Sankt Petersburg, geboren.

Mit ihren Geschwistern Nikolaus II., Georgi, Michail und Olga erlebte sie eine behütete Kindheit am kaiserlichen Hof in St. Petersburg. Der Zar legte großen Wert auf ein inniges Familienleben. Als Kind war sie ein Wildfang, aber auch sehr schüchtern. Xenija genoss es, mit dem Vater und Geschwistern angeln zu gehen. Im Park des Gattschinapalastes ging sie reiten und teilte eine Neigung zur Musik mit ihrer Schwester Olga. Xenija erhielt wie ihre Brüder eine Ausbildung durch Privatlehrer. Ein besonderer Schwerpunkt war das Erlernen von Fremdsprachen. Sie lernte neben ihrer Muttersprache Russisch auch Deutsch, Englisch und Französisch. Wie fast jedes junge Mädchen ihrer Zeit wurde sie auch im Zeichnen, Turnen und Klavierspielen unterrichtet.

Ihr behütetes Leben änderte sich schlagartig, als der Vater starb und Nikolaus ihm auf den Thron folgte. 

Kurz vor dem Tode Alexanders III. heiratete sie am  Großfürst Alexander Michailowitsch, ihren Onkel zweiten Grades, den alle nur Sandro riefen. Ihre Ehe verlief nicht besonders glücklich, Sandro nahm sich eine amerikanische Geliebte, mit der er Xenija verlassen wollte. Er beichtete es Xenija, und sie rächte sich mit Affären. 

Aus der Ehe mit Sandro stammen sieben Kinder, sechs Söhne und eine Tochter.

 Irina (1895–1970), verheiratet 1914 mit Felix Jussupow  
 Prinzessin Irina Felixowna Jussupowa, (1915–1983)
 Andrej (1897–1981), verheiratet 1. 1918 mit Elisabeth Prinzessin Ruffo-Sasso, mit der er drei Kinder hatte, und 2. 1942 heiratete er Nadine McDougall, mit der er eine Tochter hatte:  
 (aus 1. Ehe) Prinzessin Xenija Andrejewna (1919–2001)
 (aus 1. Ehe) Prinz Michail Andrejewitsch (1920)
 (aus 1. Ehe) Prinz Andrei Andrejewitsch (1923) 
 (aus 2. Ehe) Prinzessin Olga Andrejewna (1950)
 Fjodor (1898–1968), verheiratet 1923 mit Irene Prinzessin Palej, Tochter des Großfürsten Paul von Russland, mit der er folgende Kinder hatte:
 Prinz Michail Fjodorowitsch (1924)
 Prinzessin Irina Fjodorowna (1934) 
 Nikita (1900–1974), heiratete 1922 Maria Gräfin Woronzow-Daschkow. Sie hatten zwei Söhne:  
 Prinz Nikita Romanow (1923)  
 Prinz Alexander Romanow (1929)
 Dimitri (1901–1980), verheiratet 1. 1931 mit Marina Gräfin Golenistschew-Kutusow-Tolstoi, 2. 1954 Sheila McKellar-Chisholm
 (aus 1. Ehe) Prinzessin Nadeschda Romanowa (1939–2002)
 Rostislaw (1902–1978), verheiratet 1. 1928 mit Alexandra Prinzessin Galitzyn, 2. 1945 mit Alice Baker, 3. 1954 mit Hedwig von Chappuis.  
 (aus 1. Ehe) Prinz Rostislaw Romanow (1938–1999)  
 (aus 2. Ehe) Prinz Nikolai Romanow (1945–2000)  
 Wassili (1907–1989), verheiratet 1930 mit Natalia Prinzessin Galitzyn
 Prinzessin Marina Romanowa (1940)

Nachdem ihr Bruder Michail die nicht standesgemäße Natalia Sergejewna Scheremetjewskaja im Ausland geheiratet hatte, war sie eine der wenigen Romanows, die Verständnis für ihn hatten. Sie besuchte ihn mehrere Male im Ausland und versuchte zwischen ihm und Nikolaus zu vermitteln.  

Bei Ausbruch der Oktoberrevolution floh sie aus Russland mit Hilfe der britischen Marine zusammen mit ihrer Mutter nach Dänemark. Sie trennte sich im Exil von ihrem Ehemann. Xenija starb am 20. April 1960 in London.

Abstammung

Literatur 
 Alexander von Russland, Einst war ich Großfürst, Paul List Verlag, Leipzig, 1932, Lizenzausgabe Weltbild Verlag, Augsburg, 2000, ISBN 3-8289-6816-3
 W.I. Fedortschenko: Das kaiserliche Haus: Herausragende Persönlichkeiten (Императорский Дом: выдающиеся сановники), Olma-Press, 2003, Band 2, Seite 593 (russisch)
 Je.W. Ptschelow und A.N. Bochanow: Genealogie der Romanows 1613–2001 (Генеалогия Романовых 1613–2001), Exlibris-Press, 2001, Seite 81 (russisch)

Weblinks 

 Alexander Michailowitsch (Sandro), Chronos
 Historical Newspaper Library, Hufvudstadsbladet, 7. August 1894 (zweite Auflage), Seite 3, Spalte 5 (schwedisch)

Alexander III. (Russland)
Dagmar von Dänemark (1847–1928)
Xenija Alexandrowna
Xenija Alexandrowna
Russe
Russischer Emigrant
Geboren 1875
Gestorben 1960
Frau